2 miejscowości w Meksyku:
 Cuautla – miasto i gmina w stanie Morelos
 Cuautla – miasteczko i siedziba władz gminy w stanie Jalisco